The Rockets – gruppo musicale canadese che prenderà il nome di Crazy Horse
 The Rockets – album dell'omonimo gruppo canadese del 1968

Pagine correlate 
 Rockets (disambigua)